Neriinae može označavati:
 Neriinae (Plantae) Benth. & Hook.f., podtribus biljaka iz porodice Apocynaceae
 Neriinae (Animalia) M. I. Dufek, E. B. Oscherov, M. P. Damborsky, potporodica kukaca dvokrilaca iz porodice Neriidae